ERR peut faire référence à :
 Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (Équipe d'intervention du Reichsleiter Rosenberg), une section du bureau de politique étrangère du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP),
 Eesti Rahvusringhääling, entreprise de radio-télévision publique d'Estonie.